Der Lion’s Cup 1984 war ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 29. Oktober 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in der Präfektur Tokio